Dmitrijewka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Dmitrijewka (Tambow, Nikiforowski), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tambow, Rajon Nikiforowski

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Dmitrijewka (Region Altai)
 in der Republik Altai:
 Dmitrijewka (Republik Altai)
 in der Oblast Amur:
 Dmitrijewka (Amur, Iwanowka), im Rajon Iwanowka
 Dmitrijewka (Amur, Masanowo), im Rajon Masanowo
 Dmitrijewka (Amur, Swobodny), im Rajon Swobodny
 in der Oblast Astrachan:
 Dmitrijewka (Astrachan)
 in der Republik Baschkortostan:
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Blagowar), im Rajon Blagowar
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Blagoweschtschensk, Nikolajewka), im Rajon Blagoweschtschensk, Landgemeinde Nikolajewka
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Blagoweschtschensk, Pokrowka), im Rajon Blagoweschtschensk, Landgemeinde Pokrowka
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Gafurowski, Beloje Osero), im Rajon Gafurowski, Landgemeinde Beloje Osero
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Gafurowski, Mrakowo), im Rajon Gafurowski, Landgemeinde Mrakowo
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Karmaskaly), im Rajon Karmaskaly
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Meleus, Nordowka), im Rajon Meleus, Landgemeinde Nordowka
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Meleus, Perwomaiskaja), im Rajon Meleus, Landgemeinde Perwomaiskaja
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Silair), im Rajon Silair
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Sterlibaschewo), im Rajon Sterlibaschewo
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Tschischmy), im Rajon Tschischmy, Sitz der Landgemeinde Dmitrijewka
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Tschischmy, Nowousmanowo), im Rajon Tschischmy, Landgemeinde Nowousmanowo
 Dmitrijewka (Baschkortostan, Ufa), im Rajon Ufa
 in der Oblast Belgorod:
 Dmitrijewka (Belgorod, Jakowlewo), im Rajon Jakowlewo
 Dmitrijewka (Belgorod, Rakitnoje), im Rajon Rakitnoje
 Dmitrijewka (Belgorod, Schebekino), im Rajon Schebekino
 Dmitrijewka (Belgorod, Stary Oskol), im Rajon Stary Oskol
 in der Oblast Brjansk:
 Dmitrijewka (Brjansk)
 in der Republik Chakassien:
 Dmitrijewka (Chakassien)
 in der Oblast Irkutsk:
 Dmitrijewka (Irkutsk)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Dmitrijewka (Jaroslawl, Ljubim), im Rajon Ljubim
 Dmitrijewka (Jaroslawl, Myschkin), im Rajon Myschkin
 Dmitrijewka (Jaroslawl, Perwomaiski), im Rajon Perwomaiski
 Dmitrijewka (Jaroslawl, Rybinsk), im Rajon Rybinsk
 in der Oblast Kaliningrad:
 Dmitrijewka (Kaliningrad) (bis 1934 Iszlaudszen, 1934–1946 Schönheide, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Dmitrijewka (Kaluga)
 in der Oblast Kemerowo:
 Dmitrijewka (Kemerowo, Berjosowski), im Stadtkreis Berjosowski
 Dmitrijewka (Kemerowo, Gurjewsk), im Rajon Gurjewsk
 Dmitrijewka (Kemerowo, Tschebulinski), im Rajon Tschebulinski
 in der Oblast Kirow:
 Dmitrijewka (Kirow)
 in der Oblast Kostroma:
 Dmitrijewka (Kostroma, Bui), im Rajon Bui
 Dmitrijewka (Kostroma, Nerechta), im Rajon Nerechta
 in der Region Krasnojarsk:
 Dmitrijewka (Krasnojarsk, Bolschaja Kossul), im Rajon Bogotol, Landgemeinde Bolschaja Kossul
 Dmitrijewka (Krasnojarsk, Wagino), im Rajon Bogotol, Landgemeinde Wagino
 in der Oblast Kurgan:
 Dmitrijewka (Kurgan, Mokroussowo), im Rajon Mokroussowo
 Dmitrijewka (Kurgan, Polowinnoje), im Rajon Polowinnoje
 in der Oblast Kursk:
 Dmitrijewka (Fatesch), im Rajon Fatesch
 Dmitrijewka (Kastornoje), im Rajon Kastornoje
 Dmitrijewka (Prjamizyno), im Rajon Prjamizyno
 Dmitrijewka (Solotuchino), im Rajon Solotuchino
 Dmitrijewka (Tim), im Rajon Tim
 in der Oblast Lipezk:
 Dmitrijewka (Lipezk, Jelez), im Rajon Jelez
 Dmitrijewka (Lipezk, Krasnoje), im Rajon Krasnoje
 Dmitrijewka (Lipezk, Sadonsk), im Rajon Sadonsk
 Dmitrijewka (Lipezk, Stanowoje), im Rajon Stanowoje
 Dmitrijewka (Lipezk, Usman), im Rajon Usman
 in der Republik Mordwinien:
 Dmitrijewka (Mordwinien, Romodanowo), im Rajon Romodanowo
 Dmitrijewka (Mordwinien, Subowa Poljana), im Rajon Subowa Poljana
 in der Oblast Moskau:
 Dmitrijewka (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Dmitrijewka (Nischni Nowgorod, Bolschoje Boldino), im Rajon Bolschoje Boldino
 Dmitrijewka (Nischni Nowgorod, Knjaginino), im Rajon Knjaginino
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Dmitrijewka (Nowosibirsk, Tatarsk), im Rajon Tatarsk
 Dmitrijewka (Nowosibirsk, Ust-Tarka), im Rajon Ust-Tarka
 in der Oblast Orenburg:
 Dmitrijewka (Orenburg, Alexandrowka), im Rajon Alexandrowka
 Dmitrijewka (Orenburg, Buguruslan), im Rajon Buguruslan
 Dmitrijewka (Orenburg, Busuluk), im Rajon Busuluk
 Dmitrijewka (Orenburg, Pomomarjowka), im Rajon Pomomarjowka
 Dmitrijewka (Orenburg, Sakmara), im Rajon Sakmara
 in der Oblast Orjol:
 Dmitrijewka (Orjol, Mzensk), im Rajon Mzensk
 Dmitrijewka (Orjol, Salegoschtsch), im Rajon Salegoschtsch
 Dmitrijewka (Orjol, Werchowje, Wassiljewski), im Rajon Werchowje, Landgemeinde Wassiljewski
 Dmitrijewka (Orjol, Werchowje, Galitschje), im Rajon Werchowje, Landgemeinde Galitschje
 in der Oblast Pensa:
 Dmitrijewka (Pensa, Gorodischtsche), im Rajon Gorodischtsche
 Dmitrijewka (Pensa, Issa), im Rajon Issa
 Dmitrijewka (Pensa, Kameschkir), im Rajon Kameschkir
 Dmitrijewka (Pensa, Mokschan), im Rajon Mokschan
 Dmitrijewka (Pensa, Newerkino), im Rajon Newerkino
 Dmitrijewka (Pensa, Patschelma), im Rajon Patschelma
 in der Region Primorje:
 Dmitrijewka (Primorje)
 in der Oblast Rjasan:
 Dmitrijewka (Rjasan, Michailow), im Rajon Michailow
 Dmitrijewka (Rjasan, Nowoderewenski), im Rajon Nowoderewenski
 Dmitrijewka (Rjasan, Rjasan), im Rajon Rjasan
 Dmitrijewka (Rjasan, Rjaschsk), im Rajon Rjaschsk
 Dmitrijewka (Rjasan, Saposchok), im Rajon Saposchok, Sitz der Landgemeinde Dmitrijewka
 Dmitrijewka (Rjasan, Saposchok, Morosowy Borki), im Rajon Saposchok, Landgemeinde Morosowy Borki
 Dmitrijewka (Rjasan, Saposchok, Nowokrasnoje), im Rajon Saposchok, Landgemeinde Nowokrasnoje
 Dmitrijewka (Rjasan, Sarai, Borez), im Rajon Sarai, Landgemeinde Borez
 Dmitrijewka (Rjasan, Sarai, Oserki), im Rajon Sarai, Landgemeinde Oserki
 Dmitrijewka (Rjasan, Sarai, Troizkoje), im Rajon Sarai, Landgemeinde Troizkoje
 Dmitrijewka (Rjasan, Spassk), im Rajon Spassk
 in der Oblast Samara:
 Dmitrijewka (Samara, Besentschuk), im Rajon Besentschuk
 Dmitrijewka (Samara, Neftegorsk), im Rajon Neftegorsk
 Dmitrijewka (Samara, Pestrawka), im Rajon Pestrawka
 Dmitrijewka (Samara, Pochwistnewo), im Rajon Pochwistnewo
 in der Oblast Saratow:
 Dmitrijewka (Saratow, Duchownizkoje), im Rajon Duchownizkoje
 Dmitrijewka (Saratow, Jerschow), im Rajon Jerschow
 Dmitrijewka (Saratow, Nowousensk), im Rajon Nowousensk
 Dmitrijewka (Saratow, Petrowsk), im Rajon Petrowsk
 Dmitrijewka (Saratow, Turki), im Rajon Turki, Sitz der  Landgemeinde Dmitrijewka
 Dmitrijewka (Saratow, Turki, Kamenka), im Rajon Turki, Landgemeinde Kamenka
 Dmitrijewka (Saratow, Wolsk), im Rajon Wolsk
 in der Oblast Smolensk:
 Dmitrijewka (Smolensk)
 in der Oblast Tambow:
 Dmitrijewka (Tambow, Gawrilowka), im Rajon Gawrilowka
 Dmitrijewka (Tambow, Inschawino), im Rajon Inschawino
 Dmitrijewka (Tambow, Mordowo), im Rajon Mordowo
 Dmitrijewka (Tambow, Morschansk), im Rajon Morschansk
 Dmitrijewka (Tambow, Sampur), im Rajon Sampur
 Dmitrijewka (Tambow, Tambow), im Rajon Tambow
 Dmitrijewka (Tambow, Umjot), im Rajon Umjot
 in der Republik Tatarstan:
 Dmitrijewka (Tatarstan, Asnakajewo), im Rajon Asnakajewo
 Dmitrijewka (Tatarstan, Bawly), im Rajon Bawly
 Dmitrijewka (Tatarstan, Nischnekamsk), im Rajon Nischnekamsk
 in der Oblast Tjumen:
 Dmitrijewka (Tjumen)
 in der Republik Tschuwaschien:
 Dmitrijewka (Tschuwaschien)
 in der Oblast Tula:
 Dmitrijewka (Tula, Beljow), im Rajon Beljow
 Dmitrijewka (Tula, Jefremow, Lobanowo), im Rajon Jefremow, Landgemeinde Lobanowo
 Dmitrijewka (Tula, Jefremow, Tormassowo), im Rajon Jefremow, Landgemeinde Tormassowo
 Dmitrijewka (Tula, Kamenskoje), im Rajon Kamenskoje
 Dmitrijewka (Tula, Kirejewsk), im Rajon Kirejewsk
 Dmitrijewka (Tula, Kurkino), im Rajon Kurkino
 Dmitrijewka (Tula, Suworow), im Rajon Suworow
 in der Republik Udmurtien:
 Dmitrijewka (Udmurtien)
 in der Oblast Uljanowsk:
 Dmitrijewka (Uljanowsk, Insa), im Rajon Insa
 Dmitrijewka (Uljanowsk, Radischtschewo), im Rajon Radischtschewo
 in der Oblast Wladimir:
 Dmitrijewka (Wladimir)
 in der Oblast Wolgograd:
 Dmitrijewka (Wolgograd, Gorodischtsche), im Rajon Gorodischtsche
 Dmitrijewka (Wolgograd, Olchowka), im Rajon Olchowka
 in der Oblast Woronesch:
 Dmitrijewka (Woronesch, Buturlinowka), im Rajon Buturlinowka
 Dmitrijewka (Woronesch, Chocholski), im Rajon Chocholski
 Dmitrijewka (Woronesch, Ertil), im Rajon Ertil
 Dmitrijewka (Woronesch, Gribanowski), im Rajon Gribanowski
 Dmitrijewka (Woronesch, Liski), im Rajon Liski
 Dmitrijewka (Woronesch, Panino), im Rajon Panino
 Dmitrijewka (Woronesch, Semiluki), im Rajon Semiluki
 Dmitrijewka (Woronesch, Ternowka), im Rajon Ternowka